Капо́т (, від cape — «плащ з відлогою») — термін, що має такі значення:
 Капо́т (техн.) — відкидна покришка, що прикриває мотор або якийсь механізм у машині й запобігає проникненню пилу, вологи тощо.
 Капот (автомобіль)
 Капот NACA
 Капот (заст.) — жіночий хатній одяг вільного крою; халат.

Посилання 
  — Т. 4, С. 96.
 Капота  //